exa (symbole E) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 1018, soit un milliard de milliards (un trillion en échelle longue).

Étymologie 
Adopté en 1991, il provient du grec ἕξ (avec omission du h initial), six, car il correspond à 10006.

Confusion éventuelle en informatique entre préfixes binaires et décimaux 
En informatique, il ne faut pas confondre l'exbioctet - de symbole Eio (en anglais EiB, pour ), et l'exaoctet - de symbole Eo (en anglais EB, pour ). Le premier représente (210) 6 = 260 = , alors que le second représente (103)6= 1018 =  soit environ 13,3 % de moins.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Préfixes du Système international d'unités

Multiple d'unité de mesure